Ниже приведена полная дискография Arch Enemy — шведской мелодик-дэт-метал группы, основанной в 1996 году. Группа выпустила 10 студийных альбомов, 2 концертных альбома, 3 видеоальбома и 4 мини-альбома. Изначально вокалистом группы был Йохан Лиива, который был заменён на Ангелу Госсов в 2001 году. Госсов покинула группу в марте 2014 года, а на замену ей пришла Алисса Уайт-Глаз, однако Госсов осталась в группе на должности менеджера.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Видеоальбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

Arch Enemy
Arch Enemy
Arch Enemy